John Cassin (1813–1869), Amerikaans ornitholoog
Riccardo Cassin (1909-2009), Italiaans klimmer
René Cassin (1887-1976), Frans jurist en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede